Ungleichheitszeichen können sein:

 Vergleichszeichen („größer“, „kleiner“ etc.)
 Ungleichheitszeichen ≠, als Abwandlung des Gleichheitszeichens, siehe Gleichheitszeichen#Das Gleichheitszeichen und seine Abwandlungen